Wildert (België), een dorp in de Belgische provincie Antwerpen
Wildert (Zundert), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Zundert